Las llamas est un terme espagnol signifiant « les flammes » ou bien « les lamas ».

Culture et société 
  est une sculpture en bronze représentant quatre lamas, érigée dans le , à Lima (Pérou).

Toponyme 

 le campus de Las Llamas, un campus de l'université internationale Menéndez Pelayo, à Santander (Espagne) ;
 Huanchaquito-Las Llamas, un site archéologique chimú proche de Huanchaco, au Pérou.